Velika nagrada Španije 2000 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2000. Odvijala se je 7. maja 2000.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:20,974
|
|-
! 2
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:21,052
| +0,078
|-
! 3
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:21,416
| +0,442
|-
! 4
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:21,422
| +0,448
|-
! 5
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:21,605
| +0,631
|-
! 6
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:21,963
| +0,989
|-
! 7
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen Honda
| 1:22,006
| +1,032
|-
! 8
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen Honda
| 1:22,135
| +1,161
|-
! 9
| 7 
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford 
| 1:22,370
| +1,396
|-
! 10
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 1:22,385
| +1,411
|-
! 11
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 1:22,421
| +1,447
|-
! 12
| 17
|  Mika Salo 
| Sauber-Petronas
| 1:22,443
| +1,468
|-
! 13
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Supertec
| 1:22,569
| +1,595
|-
! 14
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Ford
| 1:22,781
| +1,807
|-
! 15
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:22,841
| +1,867
|-
! 16
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 1:22,882
| +1,908
|-
! 17
| 14
|  Jean Alesi 
| Prost-Peugeot
| 1:22,894
| +1,920
|-
! 18
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Supertec
| 1:23,010
| +2,036
|-
! 19
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 1:23,033
| +2,059
|-
! 20
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 1:23,486
| +2,512
|-
! 21
| 21
|  Gaston Mazzacane
| Minardi-Fondmetal
| 1:24,257
| +3,283
|-
! 22
| 18
|  Pedro de la Rosa 
| Arrows-Supertec 
| brez časa
| 
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 65
| 1:33:55,390
| 2
| 10
|-
! 2
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 65
| + 16,066 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 65
| + 29,112 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 65
| + 37,311 s
| 5
| 3
|-
! 5
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 65
| + 47,983 s
| 1
| 2
|-
! 6
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 65
| + 1:21,925
| 8
| 1
|-
! 7
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 64
| +1 krog
| 12
|
|-
! 8
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 64
| +1 krog
| 16
|
|-
! 9
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 64
| +1 krog
| 13
|
|-
! 10
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 64
| +1 krog
| 18
|
|-
! 11
| 7
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 64
| +1 krog
| 9
|
|-
! 12
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen-Honda
| 64
| +1 krog
| 7
|
|-
! 13
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Cosworth
| 64
| +1 krog
| 14
|
|-
! 14
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 63
| +2 kroga
| 20
|
|-
! 15
| 21
|  Gastón Mazzacane
| Minardi-Fondmetal
| 63
| +2 kroga
| 21
|
|-
! 16
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 62
| +3 krogi
| 19
|
|-
! 17
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 61
| Motor
| 10
|
|-
! Ods
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 25
| Menjalnik
| 11
|
|-
! Ods
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 21
| Hidravlika
| 6
|
|-
! Ods
| 14
|  Jean Alesi
| Prost-Peugeot
| 1
| Trčenje
| 17
|
|-
! Ods
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 1
| Trčenje
| 22
|
|-
! Ods
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 0
| Zavrten
| 15
|
|}

Formula 1 sezona 2000
2000